Говь-Алта́й (ранее Го́би-Алта́йский айма́к; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Говь-Алтай был образован в 1940 году. Площадь его составляет 141 448 км². Численность населения — 53 223 человека (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,38 чел./км². Административный центр — город Алтай. Аймак подразделяется на 18 сомонов.

География 
Говь-Алтай расположен на юго-западе Монголии. На юге и юго-западе его граница является также государственной границей между Монголией и Китаем. На западе от него находится аймак Ховд, на севере — Завхан, на востоке — Баянхонгор.

Северо-западная часть аймака располагается в пределах Котловины Больших Озёр, где вдоль северной границы Говь-Алтая протекает река Завхан (образует обширную внутреннюю дельту на северо-восточных границах аймака), находится крупное солёное озеро Дурген-Нуур и простирается большой массив барханных песков Монгол-Элс. В северной же его части находится и аймачный центр — город Алтай. Южнее, за хребтами Хасагт-Хайрхан и Хан-Тайширын-Нуруу, располагаются соответственно Шаргинская и Бигерская котловины. Центральную часть аймака пересекает Монгольский Алтай, с высотами от 3000 до 4000 метров (гора Сутай-Хайрхан высотой 4220 м). Южнее и вплоть до границы с Китаем простирается пустыня Заалтайская Гоби, с разбросанными по ней горными массивами (массив Атас-Богд-Уул высотой 2695 м, горный массив Аж-Богд высотой 3802 м, хребет Эдрэнгийн-Нуруу высотой до 2076 м). Крупнейшим оазисом в этой части Заалтайской Гоби является Баянтоорой.

Административное деление 

  — включает в себя столицу аймака, город Алтай

Награды

Примечания

Ссылки 
 Символы аймака Говь-Алтай

Гоби